Известно три битвы между монголами и мамлюками близ Хомса (Химса) в Сирии:
 Первая битва при Хомсе (1260)
 Вторая битва при Хомсе (1281)
 Третья битва при Хомсе (1299)